

Astronomia 
 Grissom – cratere lunare
 2161 Grissom – asteroide della fascia principale

Persone 
Geneo Grissom (1992) – giocatore di football americano statunitense
Gus Grissom, pseudonimo di Virgil Ivan Grissom (1926-1967) – aviatore e astronauta statunitense

Altro 
 Gil Grissom – personaggio di CSI: Scena del crimine
 Grissom Air Reserve Base – base aerea militare della United States Air Force